La cime de la Bonette est un sommet du massif du Mercantour-Argentera dans les Alpes.
 Le col de la Bonette est un col au pied du sommet homonyme.
 La route de la Bonette traversant le col homonyme.
 La chapelle de Sainte Bonette d’Alvier dans le village d’Allevier, commune d’Azérat

Voir aussi 
Page d'homonymie Bonnette avec 2 "n" :